El término Hornos o Los Hornos, además del plural de horno, puede referirse a:

Localidades
 Hornos, también conocido como Hornos de Segura, municipio en la provincia de Jaén, España;
 Hornos de Peal, aldea perteneciente al municipio de Peal de Becerro, en la misma provincia;
 Los Hornos, barrio en La Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina;
 Los Hornos, localidad en el estado de Sonora, México;
 General Hornos, localidad en el partido de General Las Heras, provincia de Buenos Aires;
 Isla de Hornos, perteneciente al archipiélago de Tierra del Fuego, Chile.

Geografía
Cabo de Hornos (desambiguación)

Personas 

 Manuel Hornos (1807-1871), militar argentino.

Además
Hornos de alfarería y cerámica en España